Bruno Apitz – scrittore e sceneggiatore tedesco
 Bruno F. Apitz – attore e pittore tedesco
 Mareen Apitz – pallavolista tedesca